Il fustafoco è un attrezzo agricolo artigianale tipico delle campagne dell'Agro Romano, utilizzato come braciere per poter bruciare in sicurezza i residui vegetali. Attrezzo diffuso nelle zone rurali della campagna laziale, probabilmente diffuso anche altrove, è realizzato artigianalmente riciclando i fusti per l'olio lubrificante agricolo o per il gasolio agricolo, eliminando tramite taglio il coperchio sommitale e praticando un'apertura bassa sul fianco, dalla quale accendere il fuoco. La prerogativa di consentire un fuoco controllato, oltre che con una fiamma pressoché verticale, permette di posizionare il fustafoco anche in mezzo ai filari di uva o tra gli ulivi, e l'effetto camino dato dall'apertura in basso permette una facile accensione. I fusti, solitamente con un peso inferiore ai 10 kg, possono essere facilmente spostati vicino ai luoghi di accumulo di potature, sfalci, consentendo un carico continuo dall'alto del materiale da bruciare. La cenere accumulata sul fondo viene generalmente riutilizzata come concime. Un proverbio popolare nella provincia di Roma recita: "Fio risponni poco, o te butto ar fustafoco".

Varianti di denominazione locale 
 Ziro

Attrezzi agricoli